Сильное простое число.

 Сильное простое число в криптографии — достаточно большое простое число , такое что  имеет достаточно большие простые делители, а также  имеет достаточно большие простые делители  такие, что , в свою очередь, имеют достаточно большие простые делители.
 Сильное простое число в теории чисел — простое число, большее, чем среднее арифметическое из предыдущего и следующего простого числа: ; для простых близнецов : если , то  всегда сильное простое число.

Примечания